Proserpinaster är ett släkte av sjöstjärnor. Proserpinaster ingår i familjen kamsjöstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kamsjöstjärnor
Proserpinaster